Hans Schneider kan syfta på bland andra:

* Hans Schneider (1907–1994), tysk historiker
 Hans Schneider (1912–2010), tysk jurist
 Hans Schneider (1927–2014), amerikansk matematiker
 Hans Schneider (född 1929), tysk zoolog
 Hans Schneider (född 1941), tysk kyrkohistoriker
 Hans Bruno Schneider (1931–1997), österrikisk historiker
 Hans Joachim Schneider (1928–2015), tysk kriminolog
 Hans-Jochen Schneider (1923–2006), tysk geolog
 Hans Julius Schneider (född 1944), tysk filosof
 
 Hans Schneider (vattenpolospelare) (1909–1972), tysk vattenpolospelare
 Hans-Peter Schneider (född 1937), tysk jurist